Mircea Mureșan se poate referi la unul din următorii:

 Mircea Mureșan (1928-2020), regizor de film român
 Mircea Mureșan (1937-2003), jurnalist român
 Mircea Teodor Mureșan (n. 1949), general român de armată